Плоская — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Плоская — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Плоская — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Плоская — станица в Новопокровском районе Краснодарского края.
Плоская — деревня в Мишкинском районе Курганской области, упразднена в 2007 г.
 Плоская — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Плоская — деревня в Болховском районе Орловской области.

Украина 
 Плоская — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Плоская — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Плоская — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Плоская — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Плоская — село в Славутском районе Хмельницкой области.
 Плоская — село в Путильском районе Черновицкой области.

Реки 
 Плоская (приток Алея) — в Алтайском крае.
 Плоская (приток Волосницы) — в Кировской области.
 Плоская (приток Вононги)
 Плоская (приток Вятки)
 Плоская (приток Еи) — в Краснодарском крае и Ростовской области.
 Плоская (приток Заслонки) — в Кемеровской области, приток Заслонки.
 Плоская (приток Каракана)
 Плоская (приток Колозьмы)
 Плоская (приток Лобани) — в Кировской области.
 Плоская (приток Межи) — в Костромской области.
 Плоская (приток Мильтюша)
 Плоская (приток Моломы) — в Кировской области.
 Плоская (приток Черталы) — в Томской области.
 Плоская (приток Шистома) — в Костромской области.
 Плоская (приток Юга)
 Плоская (приток Сейма) — в Курской области.
 Плоская — река в Ненецком автономном округе, впадает в Баренцево море в районе мыса Константиновский.

Горы 
 Плоская (гора, Карпаты)
 Плоская (гора, Кейвы)
 Плоская (гора, Колвицкие тундры)